Bondoux ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Laure Bondoux (* 1971), französische Kinder- und Jugendbuchautorin
 René Bondoux (1905–2001), französischer Fechter